Мокушино — название населённых пунктов:

Россия 
Нижегородская область
 Мокушино — деревня в Ковернинском муниципальном округе, до 2020 года в составе Гавриловского сельсовета.
 Мокушино — деревня в Ковернинском муниципальном округе, до 2020 года в составе Скоробогатовского сельсовета.